Thurzó Sándor (1920–2009) zenetörténész
Thurzó Sándor (élő személy) agrármérnök?, PhD 2008 lásd az MTA honlapján http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=22107
Hasonló;
Thurzó Sándor József (1943-)  zenetanár, brácsaművész
Thurzó Elek (Alexis) (1490–1543) országbíró
Thurzó család  (1636-ban kihalt nemesi család)